Резидент (от , родительный падеж — residentis — сидящий, остающийся на месте), в русском языке зачастую используется определение участник.

 Резидент — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в данной стране, на которое в полной мере распространяется национальное законодательство.
 Временный резидент
 Долгосрочный резидент
 Резидент — представитель колониальной державы в протекторате.

Искусство, культура 
 Резидент — обиходное название советских фильмов из тетралогии о противостоянии советской и западной разведок: Ошибка резидента, Судьба резидента, Возвращение резидента и Конец операции «Резидент».
 Резидент — музыкант (чаще всего — диск-жокей), на регулярной основе выступающий в определённом клубе или издающийся на определённом лейбле.

Должность 
 Резидент — многозначный профессиональный термин, используемый в документах и в жаргоне советских и российских специальных органов, а также спецорганов отдельных стран из бывшего СССР. По экстраполяции термин также используется в русском языке применительно к сопоставимым иностранным спецорганам.
 Совещание резидентов
 Резидент — в Новое время иностранный дипломатический представитель, постоянно находившийся в данной стране.
 Царский резидент — должность, введённая указом Петра I после Полтавской битвы 18 июня 1709 года, и просуществовавшая до 1722 года.
 Сенаторы-резиденты — постоянно действующий орган Сейма Речи Посполитой, созданный для сотрудничества с королём.

См. также 

 Резидентная программа — резидентная компьютерная программа.
 Вики-резидент или штатный википедист (вольный перевод ) — специфическая роль, в которой выступает редактор Википедии, википедист, поступая на работу в некоторую организацию.
 Резидентура
 Нерезидент